Saúde — bem-estar humano

Brasil
Saúde (Bahia) — município da Bahia
Saúde (bairro do Rio de Janeiro) — bairro do Rio de Janeiro
Saúde (distrito de São Paulo) — distrito de São Paulo
Estação Saúde — estação do Metrô de São Paulo no distrito homônimo
Jardim da Saúde — bairro do distrito de Cursino, em São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos